Mariano Ospina puede referirse a:
 Mariano Ospina Chaparro, militar colombiano. 
Mariano Ospina Delgado, abogado y político colombiano. 
Mariano Ospina Hernández, político y diplomático colombiano. 
Mariano Ospina Navia, político y militar colombiano. 
 Mariano Ospina Pérez, ingeniero y político colombiano.
Mariano Ospina Rodríguez, político, periodista y abogado colombiano.
Mariano Ospina Vásquez, político, empresario y militar colombiano. 
 Terminal Mariano Ospina Pérez, en Medellín, Colombia.